Dzielna peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Dzielna, un village de la voïvodie de Łódź
 Dzielna, un village de la voïvodie de Silésie